Раунд плей-офф Чемпионата Европы по футболу 2012 начался 21 июня и закончился 1 июля финальным матчем чемпионата в Киеве.

Сборные

Стадионы 
	
Матчи проходили на Национальном стадионе, PGE Arena, НСК Олимпийском и Донбасс Арене.

Турнирная сетка

Четвертьфиналы

Матч № 25. Чехия — Португалия

Матч № 26. Германия — Греция

Матч № 27. Испания — Франция

Матч № 28. Англия — Италия

Полуфиналы

Матч № 29. Португалия — Испания

Матч № 30. Германия — Италия

Финал

Матч № 31. Испания — Италия

Примечания 

Чемпионат Европы по футболу 2012